Osten steht für:
 Osten, Haupt-Himmelsrichtung
 Osten (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Tschammer und Osten, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 von der Osten, pommersches Adelsgeschlecht, siehe Osten (Adelsgeschlechter)
 von der Osten-Sacken, deutsch-baltisches Adelsgeschlechts, siehe Osten (Adelsgeschlechter)
 Der Osten (Literaturzeitschrift), Zeitschrift der Breslauer Dichterschule, siehe Breslauer Dichterschule #Öffnung für die Moderne
 Ferner Osten, Region im Osten Asiens
 Naher Osten, Bezeichnung für Vorderasien und Israel
 Reichsbahndirektion Osten, ehemalige Behörde mit Sitz in Frankfurt (Oder)

Osten  ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Deutschland:
 Osten (Oste), Gemeinde im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Osten (Dietramszell), Ortsteil von Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Osten (Fischbachau), Ortsteil von Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Osten (Mintraching), Ortsteil von Mintraching, Landkreis Regensburg, Bayern
 Osten (Mitterskirchen), Ortsteil von Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Osten (Tann), Ortsteil von Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Osten (Triftern), Ortsteil von Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Burg Osten, Burg, Relikt und Bodendenkmal im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
in Italien

 veralteter deutscher Name für Aosta

in Mazedonien:
 Region Osten (Nordmazedonien), statistische Region

in Polen:
 Osten, deutscher Name von Osetno (Woiwodschaft Niederschlesien) in der Gmina Góra, Powiat Górowski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Schloss Osten, Schloss in Osetno, Gmina Góra, Powiat Górowski, Woiwodschaft Niederschlesien

in Russland:
 Region Osten (Moskau), Teil von Moskau

Siehe auch:
 Oosten
 Oste
 Osten-Sacken